Нововладимировка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Нововладимировка — прежнее, до 27.04.2007 г., название села Булаксай Аршалинского района Акмолинской области.

Приднестровье 
 Нововладимировка — село в Григориопольском районе.

Россия 
 Нововладимировка — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Нововладимировка — село в Спасском районе Приморского края.
 Ново-Владимировка — до 1920 г. название села Бамматюрт Хасавюртовского района Дагестана.

Крым 
 Нововладимировка — упразднённое село Джанкойского района.

Украина 
 Нововладимировка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Нововладимировка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Нововладимировка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Нововладимировка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Нововладимировка — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Нововладимировка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Нововладимировка — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Нововладимировка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.
 Нововладимировка — село в Голопристанском районе Херсонской области.
 Нововладимировка — село в Чаплинском районе Херсонской области.
 Нововладимировка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Нововладимирское
 Новая Владимировка